Francja:
 Griesbach-au-Val – miejscowość

Niemcy:
 Griesbach – dzielnica Schneeberga
 Griesbach – dzielnica Zwiesel
 Bad Griesbach

Osoby:
 Franz Griesbach – niemiecki oficer
 Johann Jakob Griesbach – niemiecki biblista
 Karl-Rudi Griesbach – niemiecki kompozytor

Zobacz też:
 Bad Peterstal-Griesbach
 Grießbach